«Different World» () — дебютный студийный альбом норвежского диджея и музыкального продюсера Алана Уокера, выпущенный 14 декабря 2018 года на лейбле MER Musikk и Sony Music Entertainment.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Алана Уокера